Родио́н До́ру Го́рун Кэмэта́ру (; 22 июня 1958, Стрехая, Румыния) — румынский футболист, центральный нападающий. В составе сборной Румынии — участник чемпионата Европы 1984 года и чемпионата мира 1990 года. Обладатель «Золотой бутсы» 1987 года, впоследствии был лишён этой награды.

Карьера

Клубная 
Родион Кэмэтару начал играть в футбол в команде «Прогресул» из Стрехаи. Летом 1974 года он перешёл в клуб «Университатя» (Крайова), который был на тот момент действующим чемпионом Румынии. В Дивизионе A Кэмэтару дебютировал 10 ноября 1974 года в матче против ЧФР. Начиная с сезона 1975/76 и в течение следующих трёх лет Кэмэтару играл достаточно часто, но забивал очень мало для нападающего — не более трёх голов за чемпионат. За этот период в составе «Университати» Родион дважды выиграл Кубок Румынии.

Прорывом для Кэмэтару оказался сезон 1978/79, когда он забил 13 мячей в чемпионате и стал лучшим бомбардиром «Университати». В последующие годы он регулярно входил в списки лучших бомбардиров чемпионата Румынии и помог своей команде выиграть два чемпионата, ещё два Кубка, а также успешно выступить в Кубке УЕФА 1982/83, в котором «Университатя» дошла до стадии полуфинала. Сам Кэмэтару не забил ни одного гола в том розыгрыше; кроме того, сезон 1982/83 стал для него неудачным и в Румынии: впервые за 5 лет он забил в чемпионате меньше 10 мячей.

В 1986 году Кэмэтару перешёл в бухарестское «Динамо». С новой командой он не выиграл ни одного турнира, но добился главного личного достижения в своей карьере, став в сезоне 1986/87 не только лучшим снайпером чемпионата Румынии, но и обладателем европейской «Золотой бутсы» с 44 голами. На церемонии награждения, однако, произошёл скандал: второй бомбардир европейского сезона австриец Тони Польстер отказался получать свою «Серебряную бутсу», заявив, что некоторые из забитых Кэмэтару мячей стали результатом сговора. Кэмэтару опередил Польстера, забив в последних трёх турах 15 мячей, эти игры были позже признаны договорными, а румын был лишён награды.

Кэмэтару получил разрешение на переход в зарубежный клуб в 1989 году и уехал в бельгийский «Шарлеруа». Команда с трудом сохранила прописку в первом дивизионе, а Кэмэтару забил лишь 6 мячей. Уже в декабре 1990 года Кэмэтару перешёл в нидерландский клуб «Херенвен», но команда в том сезоне вылетела из Эредивизи. В «Херенвене» Кэмэтару играл до лета 1993 года, после чего завершил карьеру. Его последним матчем стал финал Кубка Нидерландов 1992/93, в котором «Херенвен» уступил амстердамскому «Аяксу». Выйдя на замену во втором тайме, Кэмэтару забил на 90-й минуте свой последний гол.

Всего в высших дивизионах различных национальных чемпионатов Родион Кэмэтару провёл 413 матчей и забил 206 мячей. В еврокубках — 7 забитых мячей в 47 матчах.

В сборной 
Первый матч в составе национальной сборной Румынии Родион Кэмэтару провёл 13 декабря 1978 года, когда в Афинах румыны уступили в товарищеском матче сборной Греции. Кэмэтару сыграл во всех трёх матчах на чемпионате Европы 1984 года, первом крупном турнире румынской сборной с ЧМ-1970, но ни разу не забил. На чемпионате мира 1990 года Кэмэтару был самым опытным игроком в заявке сборной Румынии, но на турнире не провёл ни одного матча. Последнюю игру за сборную Кэмэтару сыграл 12 сентября 1990 года в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 1992 года в Глазго против шотландцев, в ней же он забил и последний свой мяч.

Всего за сборную Румынии Родион Кэмэтару провёл 75 матчей, забил 22 мяча. Два матча: товарищеские игры против второй сборной Венгрии в 1980 году и молодёжной сборной Эквадора в 1984 году были исключены из официального реестра матчей румынской сборной в 2007 году; без учёта этих встреч на счету Кэмэтару 21 гол в 73 матчах.

Помимо первой сборной, Кэмэтару также выступал за молодёжную (3 матча, 1 гол) и олимпийскую сборную (2 матча).

Достижения

Командные 
 Чемпион Румынии (2): 1979/80, 1980/81
 Обладатель Кубка Румынии (4): 1976/77, 1977/78, 1980/81, 1982/83
 Финалист Кубка Нидерландов: 1992/93

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Румынии: 1986/87
 Обладатель «Золотой бутсы»: 1987 (позднее лишён)

Примечания 

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Университатя» Крайова
Игроки ФК «Динамо» Бухарест
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Херенвен»
Обладатели «Золотой бутсы»